Die Thai League 3 (Thai: ไทยลีก 3), allgemein als T3 bezeichnet, ist die dritte professionelle Fußballliga in Thailand. Bis 2016 wurde die T3 als Regional League Division 2 bezeichnet.

Die T3 wurde in zwei Regionen aufgeteilt an der 28 Mannschaften teilnahmen. Die Region Upper und die Region Lower sollen mit jeweils 14 teilnehmenden Mannschaften besetzt sein. Diese setzen sich zusammen aus Mannschaften der ehemaligen Regional League Division 2 (Region Nord, Region North/East, Region Central/East, Region Bangkok Central, Region South, Region East, Region West) und Aufsteigern aus der vierten Liga.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Thai League 3 2020 nach zwei Spieltagen abgebrochen.

Am 3. Oktober 2020 wurde der Spielbetrieb der Liga wieder aufgenommen. Die Liga wurde mit der Thai League 4 zusammengelegt. Die Thai League 3 spielt jetzt in sechs Regionen.

 Northern Region
 North Eastern Region
 Eastern Region
 Western Region
 Bangkok Metropolitan Region
 Southern Region

Thai League 3 (2020 bis )

Meister ab 2020

Northern Region

Vereine seit 2020

North/Eastern Region

Vereine seit 2020

Eastern Region

Vereine seit 2020

Western Region

Vereine seit 2020

Bangkok Metropolitan Region

Vereine seit 2020

Southern Region

Vereine seit 2020

Thai League 3 (2017 bis 2019)

Meister 2017 bis 2019

Beste Torschützen seit 2017

Upper Region

Lower Region

Vereine von 2017 bis 2019

Upper Region

Lower Region

Sponsoren der Thai League 3

Weblinks 
 Offizielle Website (Thai/Englisch)